Der Rudi-Hiti-Sommercup (auf slowenisch oft auch als poletna liga bezeichnet) ist ein Vorbereitungsturnier für Eishockeymannschaften, das seit 1992 jährlich Ende August in Bled in Slowenien ausgetragen wird. Großes Aufsehen erregte die Austragung im Jahr 2001, an der auch der russische Traditionsclub HK ZSKA Moskau teilnahm und dabei auch das Turnier gewann. Die erfolgreichste Mannschaft des Turniers ist der österreichische Erstligist EC KAC mit bisher fünf Siegen. Benannt ist das Turnier nach dem ehemaligen slowenischen Eishockeyspieler Rudi Hiti, der in den 1970er und 1980er Jahren große Erfolge feierte. 

Austragungsort ist die Eissporthalle Bled (slowenisch Hokejska dvorana Bled), die 1.736 Zuschauer fasst. Das Turnier wird meist aufgrund des zu dieser Zeit noch sehr sommerlichen Wetters von Grillfeiern und kleineren Events begleitet, weshalb es auch für Fans einen beliebten Saisonauftakt darstellt.

Bisherige Turniersieger

Austragung 2007 

Bei seiner Premiere wurde das Turnier mit vier Mannschaften ausgetragen. Jedes Team spielte einmal gegen jedes andere. Sieger wurde der französische Teilnehmer Diables Rouges de Briançon, der alle drei Spiele gewinnen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse 
 24. August 2007, 16:00 Uhr: EHC Linz – HDD Olimpija Ljubljana 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
 24. August 2007, 19:30 Uhr: HK Jesenice – Diables Rouges de Briançon 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
 25. August 2007, 16:00 Uhr: Diables Rouges de Briançon – EHC Linz 4:2 (1:2, 0:0, 3:0)
 25. August 2007, 19:30 Uhr: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana 3:4 (0:0, 3:1, 0:3)
 26. August 2007, 16:00 Uhr: HDD Olimpija Ljubljana – Diables Rouges de Briançon 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
 26. August 2007, 19:30 Uhr: EHC Linz – HK Jesenice 5:4 n. P. (1:2, 1:1, 2:1, 1:0)

Endstand

Statistiken

Austragung 2008 
Für die Austragung im August 2008 wurde das Teilnehmerfeld von vier auf sechs Mannschaften erweitert, sodass zunächst in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften gespielt wurde. Die beiden Gruppenzweiten trugen anschließend ein Spiel um Platz drei aus, die Gruppensieger spielten um den Turniersieg. Dieser ging nach einem hart umkämpften Spiel knapp an den EC VSV.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse 
 28. August 2008, 16:00 Uhr, Gruppe B, Spiel 1: EC KAC – EHC Linz 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)
 28. August 2008, 19:30 Uhr, Gruppe A, Spiel 1: HK Jesenice – EC VSV 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)
 29. August 2008, 16:00 Uhr, Gruppe B, Spiel 2: Diables Rouges de Briançon – EHC Linz 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
 29. August 2008, 19:30 Uhr, Gruppe A, Spiel 2: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
 30. August 2008, 16:00 Uhr, Gruppe B, Spiel 3: HDD Olimpija Ljubljana – EC VSV 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
 30. August 2008, 19:30 Uhr, Gruppe A, Spiel 3: Diables Rouges de Briançon – EC KAC 1:4 (1:0, 1:2, 0:2)
 31. August 2008, 16:00 Uhr, kleines Finale: HK Jesenice – EHC Linz 2:4 (0:2, 1:1, 0:1)
 31. August 2008, 19:30 Uhr, Finale: EC VSV – EC KAC 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Statistiken

Austragung 2009 
Auch im Jahr 2009 standen sechs Teilnehmer am Start, jedoch nahm statt des EHC Linz der Schweizer Zweitligist SC Langenthal am Turnier teil. Gespielt wurde wieder in zwei Gruppen. Es folgten die Platzierungsspiele zwischen den jeweiligen Gruppenersten, -zweiten und -dritten. Sieger des Turniers wurde der HK Jesenice vor den Diables Rouges de Briançon. Der Titelverteidiger EC VSV erspielte sich lediglich den fünften Rang.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse 
 27. August 2009, 16:00 Uhr, Gruppe B, Spiel 1: Diables Rouges de Briançon – EC KAC 5:4 n. P. (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) 
 27. August 2009, 19:35 Uhr, Gruppe A, Spiel 1: HK Jesenice – EC VSV 2:3 n. P. (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
 28. August 2009, 16:00 Uhr, Gruppe A, Spiel 2: EC VSV – HDD Olimpija Ljubljana 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
 28. August 2009, 19:30 Uhr, Gruppe B, Spiel 2: EC KAC – SC Langenthal 2:1 n. P. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
 29. August 2009, 16:00 Uhr, Gruppe A, Spiel 3: SC Langenthal – Diables Rouges de Briançon 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
 29. August 2009, 19:35 Uhr, Gruppe B, Spiel 3: HK Jesenice – HDD Olimpija Ljubljana 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)
 30. August 2009, 13:00 Uhr, Spiel um Platz 5: SC Langenthal – EC VSV 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
 30. August 2009, 16:00 Uhr, Spiel um Platz 3: HDD Olimpija Ljubljana – EC KAC 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
 30. August 2009, 19:00 Uhr, Finale: HK Jesenice – Diables Rouges de Briançon 2:1 n. P. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Statistiken

Austragung 2010 
Im Jahr 2010 wird das Turnier mit vier Mannschaften in einer einzelnen Gruppe ausgetragen. Ursprünglich hätte Titelverteidiger Briançon erneut antreten sollen, der Club musste jedoch aufgrund finanzieller Probleme die bereits getätigte Zusage zurückziehen. Als Ersatz wurde der ungarische Club Budapest Stars an Bord geholt.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse

Tabelle

Statistiken

Austragung 2011 
Im Jahr 2011 wurde das Turnier mit vier Mannschaften in einer einzelnen Gruppe ausgetragen.

Teilnehmende Mannschaften

Ergebnisse

Tabelle

Statistiken

Quellen 

 Homepage zum Rudi Hiti Cup

Eishockeyturnier in Slowenien
Eishockeywettbewerb in Bled